Иссоп узколистный () — вид полукустарников рода  семейства . Распространён в Евразии.

По информации базы данных The Plant List (2013), название  входит в синонимику вида .

Ботаническое описание 
Полукустарник высотой 30—40 см.

Стебли многочисленные, четырёхгранные, покрыты волосками, направленными вниз.

Листья узколинейные, островатые.

Соцветия конечные, колосообразные, густые, односторонние; цветки по 2—6 в пазухах листьев, в ложных мутовках на цветоносах; прицветники нитевидно-линейные, равные цветоножкам; чашечка трубчато-коническая с выдающимися жилками, большей частью фиолетовая, венчик фиолетово-синий, верхняя губа неглубоко двухлопастная, нижняя превышает верхнюю; две тычинки незначительно превышают венчик.

Плод — яйцевидно-трёхгранный тёмно-коричневый голый с острым ребром орешек.

Распространение и экология 
Встречается в южной Европе и на Кавказе.

Растет на скалах и сухих каменистых склонах.

Растительное сырьё 
Надземная часть иссопа содержит смолы, белковые, дубильные вещества, а также эфирное масло (0,3—0,9 %).

Значение и применение 
В качестве пряности используется вся надземная часть растения, собранная в период цветения, как в свежем, так и в сушеном виде. Высушенная трава иссопа обладает приятным ароматом и горьковато-пряным вкусом. Используется в кулинарии как приправа при засолке огурцов и томатов, а также для отдушки.

Для консервной промышленности иссоп представляет интерес как ароматическая пряность. Образцы иссопа узколистного были испытаны и одобрены как пряность при обработке рыбы. Вызывает небольшое потемнение поверхности мяса рыбы и придает ей пряный запах и вкус.

В Венгрии организовано производство эфирного масла из травы иссопа.

Ценный медонос.

Классификация

Таксономия 
Вид Иссоп узколистный входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Котовниковые
Флора Евразии
Флора Африки
Медоносы
Пряности
Растения, впервые описанные в книге Flora Taurico-Caucasica